Ernst-August-Straße steht für:
 Ernst-August-Straße (Hannover), die ehemalige Brückstraße ging mit einigen ehemals denkmalgeschützten Gebäuden im Zweiten Weltkrieg unter und ist heute Teil der Schlossstraße in Hannover
 Ernst-August-Straße 6 (Lehrte), denkmalgeschütztes Gebäude in Lehrte